Joseph Wheeler peut désigner :
 Joseph Wheeler (1836–1906), un militaire et homme politique américain ;
  (1927-1977), musicien et musicologue britannique.